GSR steht als Abkürzung für:

 Suzuki GSR 600 und Suzuki GSR 750; Motorradmodelle
 Galvanic skin response, Elektrodermale Aktivität, ein kurzzeitiges Absinken des elektrischen Leitungswiderstandes der Haut, bewirkt durch die typische Erhöhung des Sympathikotonus bei emotional-affektiven Reaktionen
 Gesellschaft Schweiz-Russland (), ein Verein zur Förderung und Pflege der gegenseitigen Kontakte, der freundschaftlichen Zusammenarbeit und des kulturellen Austausches zwischen der Schweiz, der Russischen Föderation und den übrigen russischsprachigen Ländern der GUS-Staaten
 Great Southern Railway, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen in Australien
 Großstadtrevier, Vorabendsendung der ARD

GSR